Андре́й Нику́лин:
 Никулин, Андрей Иванович (1899—1978) — генерал-майор танковых войск.
 Никулин, Андрей Осипович (1878—1945) — русский и советский художник, художник-мультипликатор.